Das BNP Paribas Masters 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 27. Oktober bis 2. November 2003 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen gespielt. Im Kalenderjahr war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Russe Marat Safin, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale standen sich mit Andrei Pavel und Tim Henman überraschend zwei ungesetzte Spieler gegenüber. Henman gewann glatt in drei Sätzen und gewann somit seinen einzigen Masters-Titel sowie den elften und letzten Titel seiner Karriere. Pavel konnte das zweite Mal ein Masters-Endspiel erreichen.
Im reduzierten Doppelfeld traten Nicolas Escudé und Fabrice Santoro nicht erneut zusammen an. Nur Santoro spielte an der Seite von Michaël Llodra das Turnier und erreichte mit ihm als Setzlistenvierte das Finale, wo sie gegen die ungesetzten Wayne Arthurs und Paul Hanley verloren. Es war ihr vierter gemeinsamer Titel. Für Hanley war es der insgesamt sechste, für Arthurs der insgesamt zehnte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Paris
Accor Arena